Rádio Mineira é uma emissora de rádio brasileira com sede na cidade de Porto Velho, Rondônia. Opera na frequência de 96,9 MHz Atualmente a emissora pertence a Igreja Pentecostal Deus É Amor, e retransmitir a programação da Rádio Deus é Amor.

História 
Entre 1994 e 1998, a emissora era afiliada a Jovem Pan 2, por isso era conhecida como Jovem Pan 2 Porto Velho.

A emissora pertence a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sua programação consiste em conteúdos evangélicos. É afiliada da Rádio Deus é Amor de São Paulo-SP.

Referências 
Rádio Mineira FM 96.9 Porto Velho. Consultado em 11 de maio de 2017
«EASP : Entidades Autorizadas dos Serviços Privados». ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. Consultado em 11 de maio de 2017

Estações de rádio de Rondônia